Stortingsvalget 1997 blev afholdt 15. september 1997.

Den siddende statsminister Thorbjørn Jagland havde stillet et «kabinet spørgsmål til vælgerne», med ønske om en minimumsopslutning på 36,9% af stemmene. Eftersom dette ikke blev opnået gik Thorbjørn Jaglands regering af, og blev efterfulgt af Kjell Magne Bondeviks første regering, en mindretalsregering udgået fra KrF, Sp og V.

Valgresultat

Kilde 
Statistisk Sentralbyrå

1997
Politiske valg i 1997
1997